Die Saison 2012/13 der Molodjoschnaja Chokkeinaja Liga war die vierte Spielzeit der höchsten russischen Juniorenspielklasse im Eishockey.

Modus 
Die 33 Mannschaften der Molodjoschnaja Chokkeinaja Liga wurden vor der Saison nach regionalen Kriterien in zwei Konferenzen eingeteilt.

Die acht besten Mannschaften jeder Konferenz qualifizierten sich anschließend für die Playoffs, in denen Gewinner des Charlamow-Pokals ausgespielt wurde. Für einen Sieg nach der regulären Spielzeit erhielt jede Mannschaft drei Punkte, bei einem Sieg nach Verlängerung zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Verlängerung gab es einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte.

Hauptrunde

West-Konferenz 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Sieg nach Verlängerung, OTN = Niederlage nach Verlängerung, N = Niederlagen, T = Tore, GT = Gegentore

Ost-Konferenz 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Sieg nach Verlängerung, OTN = Niederlage nach Verlängerung, N = Niederlagen, T = Tore, GT = Gegentore

Playoffs 

* Im Halbfinale wurden die beinen Konferenzen gekreuzt. Damit wäre ein Finale mit ausschließlich Teams aus einer Konferenz möglich. Dazu kam es aber nicht.

Weblinks 
 Offizielle Website der MHL (russisch)

Molodjoschnaja Chokkeinaja Liga
Eishockeysaison 2012/13
Eishockeysaison 2013/14